Хе́нгист (Хе́нгест;  — «жеребец») и Хо́рса ( — «лошадь») — легендарные германцы, братья, по преданию возглавившие англов, саксов и ютов во время их вторжения в Британию в V веке; Хорса погиб, сражаясь с бриттами, но Хенгист успешно завоевал Кент, став его первым королём. Персонаж по имени «Хенгест» фигурирует в Финнсбургском фрагменте, а также в известной древнеанглийской поэме Беовульф.

Большинство современных историков рассматривают Хенгиста и Хорсу скорее как легендарных персонажей, нежели реально существовавших личностей. Этот вывод подкрепляется значением их имён, мифической природой их генеалогии и почерпнутой информацией об их жизнеописании из самых ранних источников, включая отчёты в работах Беды Достопочтенного. Более поздние описания братьев в таких текстах как Англосаксонские хроники, могут рассказать современникам больше об отношении хронистов IX века к древним временам, чем что-либо о периоде, когда Хенгист и Хорса, согласно преданиям, существовали.

Хенгист 

Древнейший источник, упоминающий Хенгиста, — «Церковная история народа англов» Беды Достопочтенного, — написан около 730 года. По Беде, Хенгест, сын Вихтгильса, был наёмником-ютом на службе Вортигерна, прибывшим в Британию около 445 года (I. 15). Впоследствии, обретя собственную дружину, Хенгест сверг Вортигерна и основал независимое Кентское королевство. Англосаксонские хроники излагают ту же историю, вероятно, используя Беду как источник.

Согласно «Истории бриттов» валлийца Ненния (гл. 31, 36-38, 43-46), Хенгест и Хорса были приглашены Вортигерном на трёх кораблях для защиты от скоттов, пиктов, а также от римлян, в том числе и от притязаний Амвросия Аврелиана; их поселили на острове Танет. Бритты обязались снабжать англосаксов продовольствием, но поскольку численность наемников выросла (очевидно, поскольку они приглашали к себе сородичей), провизии стало не хватать. Хенгест выдал замуж за Вортигерна свою дочь и убедил его нанять других своих родичей и передать им для поселения область Кантий (Кент). Англосаксы полностью разбили пиктов и скоттов.

Вортимер, сын Вортигерна, несколько раз сражался с англосаксами с переменным успехом, пытаясь вернуть Кент, и погиб в битве. Под предлогом заключения мира с Вортигерном англосаксы истребили бриттскую знать и взяли Вортигерна в плен.

Древнейший бриттский источник — Гильда, автор трактата «О погибели Британии» (первая половина VI в.) не называет имени Хенгеста, но подтверждает общую схему событий (гл. 23-24): англосаксы были приглашены «высокомерным тираном», их количество бесконтрольно возрастало, они стали жаловаться на недостаток припасов, «приукрашивая отдельные случаи своей хитростью» и вскоре взбунтовались, разграбили и сожгли бриттские города.

Ненний и Беда ничего не сообщают о дальнейшей судьбе Хенгеста. Гальфрид Монмутский в «Истории королей Британии» (гл. 125) писал, что впоследствии он был взят в плен Аврелием Амвросием и казнён в Глостере. «Англосаксонские хроники» дают 488 год как дату воцарения Эска, но год смерти Хенгиста не сообщают.

Хенгест появляется в двух староанглийских поэмах — «Беовульфе» и «Финнсбургском фрагменте». По этим легендам, Хенгест — также датчанин, спутник короля Гнефа, который после его гибели захватил фризский город Финнсбург. Однако Хенгест легенд и Хенгест, упомянутый в хрониках — не обязательно одно и то же лицо; реальность существования Хенгеста-короля нередко ставится под сомнение. Существует версия и о том, что Хенгест (жеребец) и Хорса (лошадь) — одно лицо. Несомненно лишь то, что Кент в V веке действительно был заселён германоязычными переселенцами с континента.

Хенгест в мифологии 
Родословная Хенгеста и Хорсы именует их праправнуками Одина. В мифологии многих индоевропейских народов присутствуют близнецы-основатели государств или прародители племён: это Ромул и Рем, предводители вандалов — Ибор и Агион (о них рассказывает Павел Диакон) и другие. Есть свидетельства и о культе божественных близнецов, которые во многих традициях связаны с лошадьми: древнеиндийские Ашвины, близнецы Кастор и Полидевк (Диоскуры), которые представлялись всадниками на белых конях. Тацит сообщает о культе «Кастора и Поллукса» у германских племён: германцы называли этих богов «Алки», и они почитались «как братья и юноши».
Высказывалось также предположение, что прозвища «Хенгест и Хорса» связаны со знамёнами (штандартами) предводителей варварских войск, на которых нередко изображались различные животные.

Хенгест в массовой культуре 
 Песня немецкой heavy-metal группы Rebellion — Hengist — посвящена Хенгисту Кентскому

Хорса 

Хорса прибыл вместе с Хенгестом в Британию по приглашению короля бриттов Вортигерна, принимал участие в захвате власти англосаксами. Согласно «Англосаксонской хронике», погиб в 455 году в  (или Эпсфорде), где также пал сын Вортигерна — Катигерн.

Иногда Хорсу считают младшим братом Хенгеста. В то же время Ненний называл его на первом месте (Hors et Hengist), а в «Англосаксонской хронике» указано, что Хенгест стал королём после гибели Хорсы.

Беда Достопочтенный утверждал, что «в восточной части Кента» сохранился надгробный памятник Хорсы, на котором было написано его имя (I. 16). У ряда исследователей это свидетельство вызывало сомнение: высказывалось предположение, что фактически речь идёт о римской надписи, в которой можно было прочесть фрагмент слова (co)HORS (когорта). Однако прямых доказательств этому нет.

См. также 
 Бурхт

Примечания

Литература 
Первоисточники
 Англосаксонские хроники
 Беда Достопочтенный, «Церковная история народа англов» (Оригинальный текст (издание Ч. Пламмера) на archive.org)
 Гальфрид Монмутский
 Русский перевод «Истории бриттов» Ненния на сайте «Восточная литература»
Исследования
 
 История английской литературы, т.1, М., 1943
 J. R. R. Tolkien, Bliss, Alan J. (ed.): Finn and Hengest: The Fragment and the Episode, Houghton Mifflin Company, New York (1983). ISBN 0-395-33193-5
 Turville-Petrie J. Hengest and Horsa // Saga-Book of the Viking Society for Northern Research. Vol. 14 (1953-7). P. 273-90

Ссылки 
 ШЭРОН ТЁРНЕР. История англо-саксов, КН. III, ГЛ. I. «Прибытие Хенгиста. — Его взаимодействия и войны с бриттами и окончательное поселение в Кенте» на сайте «БРИТАНИЯ (400—1066 РХ)»

Кентская династия
Короли Кента V века